«Безрассу́дный» () — американский детективный сериал созданный Дэной Стивенсон для телеканала CBS. Режиссёром пилотного эпизода была выбрана Кэтрин Хардвик. Премьера сериала состоялась 29 июня 2014 года. Шоу было закрыто после одного сезона.

Производство 
22 марта 2013 года телеканал CBS объявил о заказе пилотного эпизода телесериала. Съемки должны пройти в Чарлстон (Южная Каролина).

Актёры и персонажи

Основной состав 

 Кэм Жиганде — Роя Райдера
 Анна Вуд — Джейми Сойер
 Шон Хэтоси — Терри МакКэндлесса
 Джорджина Хэйг — Ли Энн Маркус
 Адам Родригес — Престона Круса
 Майкл Глэдис — Холланд Нокс
 Ким Уэайанс — Вай
 Грегори Харрисон — Дэк Фортнем

Приглашенные звезды 
 Бесс Армстронг в роли Милинды, матери Роя

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы США, завершённые в 2014 году
Юридические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Южной Каролине